Perissé puede hacer referencia a:

Camila Perissé, actriz y vedette argentina.
Daniel Perissé, marino y ufólogo argentino.
Heloísa Périssé, actriz y humorista brasileña.